Телеграмма:

 Телеграмма — сообщение, посланное по телеграфу.

Литература
 Телеграмма (рассказ) — рассказ Константина Паустовского, опубликованный в 1946 году

Фильмы
 Телеграмма (фильм, 1957) — телефильм по мотивам одноименного рассказа К. Паустовского.
 Телеграмма (фильм, 1971) — детский фильм режиссёра Ролана Быкова.

См. также 
 Telegram (значения)